Световното първенство през 1950 е проведено в Бразилия от 24 юни до 16 юли. Това е първото първенство след Втората Световна Война. Отборите са разделени в четири групи, победителите в които образуват финална група, в която се играе по системата „всеки срещу всеки“. Победителят в нея е световен шампион. По стечение на обстоятелствата последният по програма мач във финалната група е и фактическият финал, в който Уругвай побеждава домакините от Бразилия (на които за да станат шампиони е достатъчно равенство) с 2:1. Първенството се запомня и със считаната за най-голяма сензация в историята на световните финали – аматьорите от САЩ побеждават с 1:0 отбора от родината на футбола Англия!

Това първенство е първото, на което фланелките на играчите имат номера.

България в квалификациите 
Тимът на България не подава заявка за участие в квалификациите, както и всички държави от създадения след края на Втората световна война социалистически блок в източна Европа.

Участници

Стадиони

Групова фаза

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Финална група 

Последният решаващ мач от финалната група се играе на стадион Маракана в Рио де Жанейро пред близо 200 000 зрители  (199 858, от които само около 1000 уругвайци – рекорд за посещение на футболен мач в историята). Въпреки че преди мача практически никой не се съмнява в победата на Бразилия, на която е достатъчен и равен резултат за титлата, Уругвай успява да спечели с 2:1 и става за втори път световен шампион.

Световен шампион

Състав на Уругвай 

 Във финалния мач: Масполи – Тиера, М. Гонсалес – Гамбета, Варела, Андраде – Гиджа, Перес, Мигес, Скиафино, Моран.
 В другите срещи: В. Гонсалес, Видал.

Голмайстори

Идеалният символичен отбор на първенството

Източници